Die Girabola 2011 war die 33. Saison des Girabola, der höchsten angolanischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 16 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 11. März und endete am 6. November 2011. Meister wurde erstmals der Clube Recreativo Desportivo do Libolo aus Calulo, Hauptstadt des Kreises Libolo.

Gemäß Entscheidung des Kontinentalverbands CAF, beruhend auf dem gesunkenen CAF-Ranking Angolas, war für 2012 nur der angolanische Meister zur Teilnahme an der CAF Champions League, und nur der angolanische Pokalsieger zur Teilnahme am CAF Confederation Cup berechtigt.

Tabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle 2011 auf der Website der Profiliga Girabola (port.)
 Statistiken zum Girabola 2011 auf soccerway.com

Siehe auch 
 Fußball in Angola
 Girabola

Einzelnachweise 

Girabola-Saison
Fußballsaison 2011